Methanopyrus est un genre d'archée appartenant au phyllum des Euryarchaeota, à l'ordre des Methanopyrales. Ce genre ne comprend qu'une seule espèce décrite : Methanopyrus kandleri, qui est en forme de bâtonnet. Il s'agit d'un micro-organisme hyperthermophile (optimum de croissance à ), chimiolitho-autotrophe. Il est isolé de cheminée hydrothermale sous-marine, à  de profondeur.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Methanopyrus kandleri
 Methanopyrus kandleri AV19

Notes et références

Liens externes 

Genre Methanopyrus
 
 
Espèce Methanopyrus kandleri
 
 

Genre d'archées (nom scientifique)
Extrêmophile